Redeemer of Souls () — семнадцатый студийный альбом британской хеви-метал группы Judas Priest. Вышел 11 июля 2014 года на лейбле Epic Records.

Об альбоме 
Этот альбом первый без участия Кеннета Даунинга — одного из основателей и бессменного участника коллектива вплоть до его ухода из группы в 2011. На его место был принят молодой гитарист из Лондона Ричи Фолкнер.

Список композиций

Участники записи 
 Роб Хэлфорд — вокал;
 Гленн Типтон — электрогитара;
 Ричи Фолкнер — электрогитара;
 Иэн Хилл — бас-гитара;
 Скотт Тревис — ударные.
 Продюсер — Гленн Типтон

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Judas Priest
Альбомы 2014 года